Хилонида () — женское греческое имя. Среди его носителей наиболее известны: 

 Хилонида (VI век до н. э.) — дочь эфора Хилона, одна из учениц Пифагора.
 Хилонида (III век до н. э.) — представительница спартанского царского рода, мать Арея II. 
 Хилонида (III век до н. э.) — спартанская царица, дочь Леонида II и жена Клеомброта II.

Примечания